Jaume Rovira es el conjunto del nombre propio Jaume y el primer apellido Rovira, que puede referirse a:

Personajes 
 Jaume Rovira Freixa (1951), dibujante español.
 Jaume Rovira Pous (1979), ciclista español.
 Jaume (Jacme) Rovira (s. XIV), poeta español (:w:en).